Randia — родовое название нескольких таксонов:
 Randia — рандия, род растений семейства Мареновые;
 Randia — рандии, род птиц семейства Bernieridae.